Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2014 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, který ve čtvrtfinále podlehl Caře Blackové se Saniou Mirzaovou.

Titul získala první světová dvojice složená z Tchajwanky Su-wej Sieové a Číňanky Šuaj Pchengové, která ve finále přehrála zimbabwsko-indické turnajové pětky Caru Blackovou a Saniu Mirzaovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2.

Na divokou kartu hrála čtyřhru i bývalá světová hráčka č. 1 Martina Hingisová, po boku Němky Lisické, kterou trénuje.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  'Pcheng Šuaj (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (tfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Čeng Ťie (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2014